Török Sophie (1780–1842) Kazinczy Ferenc felesége
 Török Sophie (1895–1955) (Tanner Ilona) író, költő, Babits Mihály felesége